Walter Reed peut désigner :
 Walter Reed (1851-1902), un médecin militaire américain ;
 Walter Reed (1869-1945), un homme politique québécois ;
 Walter Reed (1916-2001), un acteur américain.

Voir aussi 
 Walter Reed National Military Medical Center, un centre médical militaire américain situé à Bethesda au Maryland
 Walter Reed Army Medical Center, un hôpital américain situé à Washington